Hof ten Berg (en néerlandais littéralement « ferme à la montagne ») peut désigner :
 Hof ten Berg, une ancienne ferme, monument classé à Woluwé-Saint-Lambert ;
 Hof ten Berg, terminus de la ligne 29 des autobus de Bruxelles à proximité de cette ferme ;
 Hof ten Berg, une ferme, monument classé à Rhode-Saint-Genèse ;
 Hof ten Berg, une ferme-château transformée en logement social à Ternat, monument classé avec ses environs.